Адский котёл (фильм):
 Адский котёл (фильм, 1903) (фр. Le chaudron infernal; другое название — «Кипящий горшок ада») — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса. Премьера состоялась во Франции 1903 года.
 Адский котёл (фильм, 1998) (англ. Hell's Kitchen; другое название «Подсобка дьявола») — фильм режиссёра Тони Чинчирипини.